Ram kan syfta på:
 Ram – anordning runt en målning eller ett fotografi, se Inramning
 Ram (musikalbum) – ett musikalbum av Paul McCartney
 Ram (nätverk) – en informationsbärare inom nätverksteknik och datorkommunikation
 Ram (fordon) – en bärande konstruktion av tex trä eller metall, så som ramen, chassi, i tunga fordon, eller cykelns ram
 Ram (Bibeln) – en anfader till Jesus och Kung David
 Ram – en rollfigur i TV-serien The Tribe
 Ramar – ett begrepp inom psykoterapi, psykoanalys och kognitiv beteendeterapi
 Ram Trucks – en amerikanskt lastbilsmärke som ingår i Fiat Chrysler Automobiles